Argentina
Icaño – comune del dipartimento di La Paz, provincia di Catamarca
Icaño – comune del dipartimento di Avellaneda, provincia di Santiago del Estero